Helicodiscus är ett släkte av snäckor som beskrevs av Morse 1864. Helicodiscus ingår i familjen Helicodiscidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
Helicodiscus